Владимир Николаевич Розанов:
 Розанов, Владимир Николаевич (1872—1934) — хирург, Герой Труда, главный врач Кремлёвской больницы.
 Розанов, Владимир Николаевич (1876—1939) — меньшевик, член ЦК РСДРП, осуждён по делу «Тактического центра».